94-й чемпионат Франции прошёл в Шартре с 17 по 25 августа 2019 года.

Максим Лагард победил Лорана Фрессине в тай-брейке со счётом 2½ : 1½ (+2 −1 =1).

Регламент 
 Категория: 13 (средний рейтинг: 2572).
 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Таблица 

По итогам турнира 1—2 места поделили Лоран Фрессине и Максим Лагард, последовавший тай-брейк выиграл М. Лагард.

Ссылки 
 Официальная страница
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2019 год в шахматах
Август 2019 года
Спорт во Франции в 2019 году